Colin McRae, né le   à Lanark en Écosse et mort le   près de Lanark, est un pilote automobile écossais de rallye.

Colin McRae a notamment remporté le championnat du monde des rallyes 1995.

Biographie 

Fils de Jimmy, 5 fois champion de Grande-Bretagne, Colin fait ses débuts en rallye en 1986 et il participe à sa première manche mondiale en 1987. Il devient ensuite pilote officiel Subaru en 1991. En 1991 et 1992, il remporte le championnat du Royaume-Uni des rallyes et devient dans les années suivantes l'un des principaux animateurs du championnat du monde des rallyes, en remportant notamment sa première victoire mondiale, la première également d'une Subaru en mondial, au rallye de Nouvelle-Zélande en 1993.

Célèbre à ses débuts pour son pilotage risque-tout (ce qui lui vaudra le surnom de « Colin McCrash » ou "Rolling McCrash"), il parvient au fil des années à épurer son style, jusqu'à atteindre la consécration en 1995, année à l'issue de laquelle il remporte le championnat du monde au volant d'une Subaru Impreza 555. Il devient également par la suite vice-champion du monde des rallyes en Championnat du monde des rallyes 1996, 1997 et 2001, accumulant un total de 25 victoires en championnat du monde. En 1998 il remporte la RoC face à son frère Alister (Champion britannique des Rallyes Groupe N en 1992). Puis en 1999, il quitte Subaru pour Ford, où il restera jusqu'à la fin 2002.

Fin 2003, à l'issue d'une campagne mondiale décevante avec Citroën, ne trouvant plus de volant à temps complet en WRC, il se reconvertit dans les rallyes-raids et signe plusieurs victoires d'étape sur le Rallye Dakar en 2004 et 2005. Il effectue également de brefs retours sur les rallyes classiques, d'abord en 2005 au volant d'une Škoda Fabia WRC pour les rallyes de Grande-Bretagne et d'Australie, puis en 2006 chez Citroën en remplacement de Sébastien Loeb (forfait après une chute de moto) à l'occasion du rallye de Turquie, où il abandonne sur panne mécanique.

Il participe également aux 24 Heures du Mans lors de l'édition 2004 dans la catégorie LM GTS au volant d'une Ferrari 550 Maranello Prodrive, finissant  du classement général et  de sa catégorie.

Décès 

Colin McRae décède à l'âge de 39 ans en compagnie de trois passagers, dont son fils de 5 ans et demi, dans l'accident de son hélicoptère, un Eurocopter AS 350B2 Écureuil qu'il pilote, aux alentours de  UTC le . L'appareil s'écrase dans la propriété de McRae, à Jerviswood à environ deux kilomètres au nord de Lanark en Écosse.
Il est enterré le 26 septembre au cours d'une cérémonie privée (deux cents personnes, dont quelques personnalités du monde du rallye).

Palmarès

Titres

Victoires en rallye

Victoires en championnat du monde des rallyes

Records en championnat du monde des rallyes 

 Plus jeune champion du monde des Rallyes à 27 ans.

Race of Champions 
 Champion des Champions : 1998

Autres victoires 
 1991: Rallye "Circuit International d'Irlande";
 1991 et 1992:  et  Manx International Rally, à Douglas (en championnat d'Europe, manche britannique);
 1992: Rallye Audi Sport (dernière édition organisée par Audi Sport UK);
 1995: Rallye d'Indonésie (alors en attente d'admission en WRC).

Résultats en rallye

Résultats détaillés en championnat du monde des rallyes

Résultats complets en championnat du monde des rallyes

Victoires en rallye-raid 
 Baja Portalegre 500 en 2004 avec Tina Thörner, sur Nissan Pick Up;
 Deux victoires d'étape durant sa première participation au Paris-Dakar en 2004 avec T.Thörner sur Nissan (dont le Lac Rose -  à l'arrivée);
 Deux victoires d'étape durant sa deuxième participation au Paris-Dakar en 2005 avec T.Thörner sur Nissan ( Grenade-Rabat, en tête pour l'arrivée en Afrique, et  Agadir-Smarat - puis accident dans la );

Distinctions 
 Autosport's International Rally Driver Annual Award 1994, 1995 et 1997;
 Autosport's National Rally Driver Annual Award 1991 et 1992; 
 Autosport Gregor Grant Award 1993;
  en 1995.

Bibliographie 
 The Real McRae, Colin McRae et Derek Alsopp, éd. Ebury Press, 7 novembre 2002 (anglais);
 Article McRae Tribute, David Evans, Autosport, vol. 189, no. 12, , 20 septembre 2007 (Haymarket Publications).

Jeux vidéo 
Colin McRae a également collaboré en 1997 avec la société Codemasters pour créer une série de jeux vidéo de rallye qui porte son nom : Colin McRae Rally

Projet Colin McRae Rally abandonné en 2010

Galerie photos

Notes et références

Liens externes 

  Site officiel;
  Colin McRae sur RallyBase; (pour archives)
  Colin McRae sur Jonkka's World Rally Archive.

Pilote automobile écossais
Pilote de rallye écossais
Champion du monde des rallyes
Pilote Championnat de Grande-Bretagne des voitures de tourisme
Pilote des 24 Heures du Mans
Naissance à Lanark
Naissance en août 1968
Décès en septembre 2007
Mort dans un accident d'hélicoptère
Membre de l'ordre de l'Empire britannique
Décès à 39 ans
Membre du Scottish Sports Hall of Fame